Métis Ta Zik est un festival de musique caritatif organisé chaque année (en général au mois de mai) à Marseille depuis 2002. Le festival existe depuis 2002 et a vu se produire de nombreux groupes de musique de notoriété nationale et régionale.

Comme son nom l'indique, Métis Ta Zik est un festival éclectique qui essaye de mélanger les genres et les origines à travers sa programmation et son public.

Présentation du concept

L'idée d'organiser un festival de musique caritatif à Marseille est née de la collaboration de deux association d'Euromed Marseille École de Management : Le Foyer Des Élèves et le Bureau Des Arts. La première édition (initialement nommée Luminy On Air - 2002) a vu se produire Le Peuple de L'Herbe sur le campus de Luminy devant 3000 personnes qui ont pu les voir gratuitement.

Soucieux de s’intégrer de plus en plus à la vie culturelle marseillaise, et mieux encore, d’en devenir un moteur ; en 2005, les organisateurs de MTZ ont créé un concert tremplin. Celui-ci se présente sous la forme d’une compétition entre plusieurs groupes locaux présidée par un jury de professionnels. Si MTZ permet à tous les musiciens du tremplin de se produire devant le public marseillais (250 personnes en 2006), il offre surtout la possibilité aux vainqueurs d’enregistrer de jouer sur scène auprès d’artistes reconnus lors du festival. Ainsi le festival est aussi, en plus de proposer une programmation diversifiée, un promoteur des groupes de la région.

En 2008, à la suite de problèmes logistiques, une série de concerts au cœur de Marseille succèdent au tremplin.

Le premier s'est déroulé à l'Intermédiaire avec les Groupes Smoof et Mistraélyte le ... Il a été suivi de plusieurs bœufs organisés au Foyer Des Élèves. Cependant l'équipe de Métis Ta Zik tient à rester proche de la scène marseillaise par ses choix de programmation.

Les têtes d'affiches qui ont déjà joué sur Métis Ta Zik :

Le Peuple de l'herbe, Le Rat Luciano, Raspigaous, Sons of Gaïa, Babylon Circus, Dub Incorporation, Hocus Pocus, Smooth, Lyricson, Jim Murple Memorial, Maniacx, Pep's, Sergent Garcia, La Caution, Improvisators Dub

Programmation

Édition 2009 

L'édition 2009 s'est déroulée le  au Dock Des Suds à Marseille au profit d'Amnesty International, avec :

 Freestylers 
 Kaly Live Dub
 Sebastian Sturm
 Chase & Status
 As de trèfle

Édition 2008 

L'édition 2008 s'est déroulée le  au Dock Des Suds à Marseille au profit de Handicap International, avec :

 Dub Pistols Live
 Hilight Tribe
 Sayag Jazz Machine
 Elisa do Brasil
 Seyni & yeliba
 DJ Netik
 Kabbalah
 Pure Human Music
 Smoof

Édition 2007

Elle s'est déroulée les 17 et  à l'Espace Julien à Marseille (sur le Cours Julien) au profit de l'UNICEF.
La programmation :
  :
 Sergent Garcia
Rascal Riddim Reggae
  :
 Improvisators Dub
 Daipivo
 La Caution

Édition 2006

C'est l'année de l'inauguration du tremplin, l'édition 2006 a eu lieu au Parc Chanot au profit de Handicap International avec :
 Lyricson
 Jim Murple Memorial
 Pep's
 Maniacx
 Ras'in

Édition 2005

Elle a eu lieu au Dock Des Suds au profit d'Amnesty International.
La programmation :
 Babylon Circus
 Dub Incorporation
 Hocus Pocus
 Smooth
 Walter
 Marianne Farouch'Orchestra

Édition 2004

Elle a vu naître le « grand Métis Ta Zik » avec la fusion entre MTZ et Luminy on air, un concert organisé à Luminy à chaque fin d'année universitaire.

C'est donc au cœur de ce campus marseillais que 3500 personnes ont pu apprécier :
 Sons of Gaïa
 Loop
 Zaouli percussions
 Dub akom
 DJ Sylex
 La Géante urbaine

Édition 2003

Année à graver dans les mémoires, elle a vu naître le nom Métis Ta Zik.

La programmation comptait entre autres :
 Le Rat Luciano
 Raspigaous

Édition 2002 

Sous le nom de Luminy On Air, les organisateurs de la première édition du festival Métis Ta Zik (2003 donc) ont commencé leurs activités en organisant le concert gratuit du Peuple de l'herbe en plein air et à deux pas des calanques, j'ai nommé le site de Luminy

Liens externes 
  Le site officiel du festival
  Extraits vidéo de l'édition 2008

Festival de musique dans les Bouches-du-Rhône
Musique à Marseille